María Josefa Carmela de Borbón (Gaeta, 6 de julio de 1744-Madrid, 8 de diciembre de 1801) fue princesa de Nápoles y Sicilia por nacimiento. Cuando su padre accedió al trono de España como Carlos III, se convirtió en infanta de España. Nacida en el Reino de Nápoles, llegó a España con su familia en octubre de 1759, a la edad de quince años. Vivió primero en la corte de su padre y luego en la corte de su hermano, Carlos IV, permaneciendo soltera hasta su fallecimiento.

Biografía 

La princesa María Josefa de Nápoles y Sicilia nació en Gaeta, por entonces parte del Reino de Nápoles. Recibió el nombre de su abuela materna, María Josefa de Austria. Su padre, Carlos de Borbón, era rey de Nápoles y Sicilia desde 1734. Sus padres se habían casado en 1738 y María Josefa fue la cuarta de sus hijos, pero la primera en sobrevivir por encima de la edad de cinco años. En el momento de su nacimiento todavía vivía su hermana mayor, María Isabel Ana (1743-1749). Sus padres formaron una pareja armónica; su madre, María Amalia de Sajonia, fallecería poco más de un año después del traslado de la familia a España, pero su padre no se volvería a casar. 

En 1764 su hermana menor, la infanta María Luisa, fue preferida sobre María Josefa para desposar con el que por entonces era gran duque de Toscana, que luego sería emperador de Austria. 

María Josefa sería de nuevo candidata al matrimonio para desposar con el recientemente viudo Luis XV de Francia, cuya mujer, María Leszczyńska, había muerto en 1768, cuando María Josefa tenía 24 años. Sin embargo, Luis XV (por entonces de 58 años) rechazaría la idea debido a la juventud de la infanta. María Josefa permanecería soltera por el resto de su vida. 

Tras la muerte de su padre en 1788, la infanta María Josefa continuó viviendo en la corte junto con su hermano, Carlos IV. La corte por entonces estaba dominada por la figura de su cuñada, María Luisa de Parma, nieta de Luis XV, con la que María Josefa no se llevaba muy bien. La infanta María Josefa falleció a la edad de 57 años en el Palacio Real de Madrid, poco antes de que su hermano, Carlos IV, perdiera el trono de España y tuviera que marchar al exilio en 1808. Fue inicialmente sepultada en el convento de Santa Teresa de Madrid, de las monjas carmelitas, a las que había favorecido en vida. 

Sin embargo, en 1877 tras la desaparición de este convento sus restos serían trasladados al Panteón de Infantes de El Escorial.

Títulos y órdenes

Títulos 

 Su Alteza Real la Serenísima Señora Infanta Doña María Josefa.

Órdenes 

 21 de abril de 1792:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)

Ancestros

Referencias

Véase también 

Infantas de España por nacimiento
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España del siglo XVIII
Fallecidos en Madrid
Nacidos en Gaeta